Городоцька міська рада — Львівська область, Львівський район
 Городоцька міська рада — Хмельницька область, Городоцький район